Рише — фамилия. Известные носители:

 Рише, Адриан (1720—1798) — французский историк, писатель.
 Рише, Жан (1630—1696) — французский астроном, инженер и картограф, член Парижской академии наук.
 Рише, Жан-Батист (1780—1847) — генерал гаитянской армии.
 Рише, Жан-Франсуа (род. 1966) — французский кинорежиссёр.
 Рише, Лижье (1500—1567) — французский скульптор эпохи раннего Возрождения.
 Рише, Поль (1849—1933) — французский анатом, физиолог, художник и скульптор.
 Рише, Франсуа (1718—1790) — французский юрист.
 Рише, Шарль (1850—1935) — французский физиолог, лауреат Нобелевской премии 1913 года.